

Persone 
 Henri Giffard – ingegnere e inventore francese
 Marie-Françoise Giffard – religiosa francese
 Nicolas Giffard – scacchista francese
 Pierre Giffard – giornalista francese
 Robert Giffard – chirurgo francese
 William Giffard – politico e vescovo cattolico normanno

Altro 
 Giffard – azienda francese produttrice di liquori